Moltschan ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Sergejewitsch Moltschan (* 1983), russischer Fechter
 Wladislaw Igorewitsch Moltschan (* 2000), russischer Fußballspieler